Nouvel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henri Nouvel
 H. Nouvel